Northwood può riferirsi a vari significati:

Informatica 
Northwood, seconda generazione del processore Pentium 4 sviluppato da Intel

Località
Australia
Northwood – sobborgo di Sydney

Canada
Northwood – quartiere di Thunder Bay

Regno Unito
Northwood – distretto di Hillingdon sede del Quartier generale delle forze armate britanniche e del Comando marittimo alleato delle forze della NATO
Northwood – villaggio dell'Isola di Wight

Stati Uniti 
Northwood – città della Contea di Sonoma
Northwood – città della Contea di Grand Forks
Northwood – comunità non incorporata della Contea di New Castle
Northwood – capoluogo della Contea di Worth
Northwood – quartiere di Baltimora
Northwood – città della Contea di Rockingham
Northwood – città della Contea di Wood

Sport 
 Northwood Football Club – società calcistica inglese

Altro
 Northwood – stazione della metropolitana di Londra
 Operazione Northwoods, piano sviluppato dallo Stato maggiore USA per fabbricare – attraverso attacchi terroristici autoinflitti – pretesti utili a giustificare un attacco militare contro Cuba,

Pagine correlate 
Norwood